Landtagswahlkreis 140 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Soest I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Gütersloh III – Bielefeld-Stadt III (1975)
 Landtagswahlkreis Bielefeld-Stadt I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Halle (1947 bis 1962)